Fompedraza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fompedraza (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Fompedraza (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar